

Lieux et villes 
 Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan
 Bakou, la localité du Burkina Faso
 Bakou, la commune du Cameroun
 Bakou, la commune de la préfecture de la Basse-Kotto, en République centrafricaine

Voir aussi 

 Oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan : Oléoduc